F (o f) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina F/f (nombre: efe; en plural: efes).
 La letra obsoleta griega Ϝ/ϝ (nombre: digamma).
 La runa F.

En matemática 
 F; en el sistema hexadecimal y en otros sistemas con base igual o mayor a 16, equivalente del 15 del sistema decimal.
 La distribución F; en estadística, una distribución de probabilidad.

En física 
 F, el símbolo del faradio, unidad de capacitancia del Sistema Internacional de Unidades. 
 F, la representación de la fuerza.
 °F, el símbolo de los grados Fahrenheit.
 f, la representación de la frecuencia.

En química y bioquímica 
 F, el símbolo del flúor.
 F, la abreviación de la fenilalanina, un aminoácido ordinario.

En otros ámbitos 
 F, el código ISO3166-2:AR de la Provincia de La Rioja (Argentina).
 F; en notación musical anglosajona, la nota musical fa.
 f, el símbolo del prefijo femto del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 10−15.
 f; en gramática, la abreviación de femenino/a.
 f/; en fotografía, indicación de la relación focal.
 F; en el lenguaje coloquial de internet, se usa para mostrar respeto ante una situación trágica o vergonzosa.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para f.